

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В список включены 69 подтвержденных видов.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

H

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Виды гибридного происхождения

Примечания 

Подсолнечник
Подсолнечник